

Codici 
 COH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cooch Behar (India)

Mineralogia 
 Coh – abbreviazione di cohenite

Note